Guemzek peut désigner :
 les Guemzek, une population du Cameroun ;
 le guemzek, une langue tchadique.